Слоники шероховатые () — род жесткокрылых семейства долгоносиков.

Описание 
Долгоносики маленьких размеров.

Экология 
Жуки живут на поверхности почвы или в подстилке, под камнями и т. п. Также часто встречаются у входов в норы грызунов.

Виды 
Некоторые виды рода:

Ссылки 
 BioLib Profil taxonu — rod Trachyphloeus Germar, 1817

Примечания 

Trachyphloeus
Роды жесткокрылых